
Termin JV ima više značenja:

 Zajednički poduhvat (), poslovni ugovor
 Java, Indonezijsko ostrvo
 Jugoslovenska vojska, oružana sila Kraljevine Jugoslavije